Southampton bezeichnet:

Orte in England:
 Southampton

in Kanada:
 Southampton (Ontario)

 Southampton Island (Nunavut)

in den Vereinigten Staaten:
 Southampton (Massachusetts)
 Southampton (New Jersey)
 Southampton (New York), siehe Hamptons 
 Southampton (Pennsylvania)
 Southampton Township (Pennsylvania)
 Southampton County (Virginia)

in Bermuda:
 Southampton Parish

in abweichender Schreibweise:
 South Hampton (New Hampshire)

sonstiges:
 FC Southampton, englischer Fußballverein
 Henry Wriothesley, 3. Earl of Southampton, Patron von William Shakespeare

Siehe auch:
 Southampton Township
 HMS Southampton, sechs Schiffe der Royal Navy
 Caledonia (New York) trug von der Gründung 1802 bis 1806 den Namen Southampton